Сергей Дмитриевич Шестаков (1820—1858) — преподаватель Московского университета, переводчик.

Биография 
Происходил из духовного звания. Первоначальное образование получил в Тверской гимназии; в 1836 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, по окончании которого с 13 сентября 1840 года стал старшим учителем латинского языка в Калужской гимназии; с 16 июня 1843 года стал преподавать этот же предмет в 3-й Московской гимназии. В 1845 году, после смерти профессора Д. Л. Крюкова стал преподавать латинский язык в Московском университете, а также в Московском дворянском институте; 10 декабря 1846 года был утверждён членом совета этого института. 25 ноября 1848 года защитил в Московском университете диссертацию «De etymologia poetarum comicorum Romanorum quaestiones», и был утверждён в степени магистра римской словесности. После упразднения Московского дворянского института, с 1 сентября 1849 года поступил старшим учителем греческого языка в 4-ю московскую гимназию. Продолжая преподавать в университете, 3 ноября 1850 года был утверждён адъюнктом университета; 9 июня 1851 года избран и утверждён секретарем историко-филологического факультета. В 1853 году Шестаков тяжел заболел (прогрессивная атрофия), преподавал редко, находясь большую часть времени в отпусках. 22 июня 1857 года уволен по болезни в отставку.

Библиография 
 Статьи:

 О роли паразитов в древней комедии. // Пропилеи. Кн. l (1-е изд. M. 1851 г.). Изд. 2-е M. Отд. I, стр. 179—222. 
 Софокл и его значение в греческой трагедии. // Пропилеи; кн. 2 (1-е изд. M. 1852). Изд. 2-е M. 1857. Отд. I стр. 103—139. 
 Менандр, основатель новой комедии. //Отеч. Зап. 1857 г. т. CXII (№ 6), Отд. I. стр. 569—590 и т. CXIII (№ 7), Отд. I, стр. 171—190. 
 Юношеские произведения Лермонтова // Русск. Вестник 1857 г. т. IX (№№ 10 и 11), стр. 232—263 и 317—344. 
 Критические разборы: 
 Пропилеи. Сборник статей по классической древности, издаваемый П. Леонтьевым, книга II. M. 1852. // Отеч. Зап. 1852 г., т. LXXXII, Отд. V, критика. 
 Оды Горация в переводе г. Фета // «Русский Вестник». — 1856. — Т. I. — № 3 (февраль, кн. 1). — С. 562—578. 
 Римские женщины. Н. Кудрявцева. // «Русский Вестник». — 1856. — Т. IV. — № 16. (авг. кн. 2) стр. 210—229. 
 Ещё несколько слов о русском переводе Горациевых од // «Русский Вестник». — 1856. — Т. VI. — № 24. (Декабрь, кн. 2), стр. 620—646.
 Переводы: 
 Эдип-царь, трагедия Софокла. Перевод в стихах // Пропилеи. — Кн. II (1-е изд. — M. 1852 г.). Изд. 2-е M. 1857 г., Отд. I, стр. 3—70. 
 О нравах Татар, Литовцев и Moсквитян, сочинение Михалона Литвина. Перевод с латинского // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. — M. 1854. Отд. V. (перепечатано в Вестнике юго-западной и западной России 1864 г. Год II, т. III, кн. 8 и 9 (февраль-март), Отд. I, стр. 23—38, 39—50).
 Хвастливый воин, комедия Плавта // Пропилеи. — Кн. III (1-е изд. — М. 1853; 2-е изд. — М. 1858) 
 Стих, комедия Плавта // Современник. — 1853. Т. 39. Кн. 6, отд. I. — С. 135—161. 
 Римская история Моммсена. Ч. I. — М. 1861. — Библиотека исторических писателей, изд. А. Станкевичем.

Примечания

Источник 
 

Филологи Российской империи
Выпускники Тверской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Московского университета
Преподаватели 3-й Московской гимназии
Преподаватели 4-й Московской гимназии
Преподаватели Калужской гимназии